Diakoniekirche steht für:
Diakoniekirche Bad Kreuznach 
Diakoniekirche (Wuppertal)